Torre Gran (urbanització), urbanització del municipi de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
 Torre Gran (l'Hospitalet de Llobregat), masia protegida a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
 Torre Gran (Montornès del Vallès)
 Mas de la Torre Gran, mas fortificat al municipi de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)